Wilde (pel·lícula), pel·lícula biogràfica dirigida per Brian Gilbert estrenada l'any 1997 
 Biografies:
 Cornel Wilde o Cornelius Louis Wilde (Prievidza, Imperi Austro-hongarès, 1912 − Los Angeles, Califòrnia, 1989)
 Dorothy Wilde (1895 – 1941), integrant de la classe alta anglesa, cèlebre per les seves relacions familiars i amb la reputació de ser una conversadora brillant
 Eduardo Wilde (Tupiza, actual Bolívia, 1844 — Brussel·les, 1913), metge, periodista, escriptor i polític argentí que ocupà diversos ministeris
 Etienne De Wilde (Wetteren, 1958), ciclista belga professional entre 1980 i 2001
 Federico Wilde (1909 - ?), futbolista argentí que formà part de l'equip argentí a la Copa del Món de 1934 
 Filip De Wilde (1964), futbolista belga
 Jane Wilde (1821 - 1896), poetessa irlandesa 
 Jane Wilde o Jane Wilde Hawking (1944), escriptora i educadora anglesa
 Kim Wilde (Londres, 1960), cantant pop britànica
 Olivia Wilde (Ciutat de Nova York, 1984), actriu estatunidenca, coneguda especialment pel paper a la sèrie de televisió House, MD 
 Oscar Wilde (Dublín, 1854 - París, 1900), escriptor i dramaturg irlandès
 William Wilde (1815 - 1876), cirurgià, otorrinolaringòleg i oftalmòleg irlandès, a i autor d'obres sobre medicina, arqueologia i folklore irlandès